Тлакотла има више значења:

 Тлакотла (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотла (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тлакотла (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику